Виласар-де-Дальт (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 8,9 км². Население — 8746 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Жуайёз (Франция)

Известные уроженцы и жители 
 Жорди Соле и Галѝ (р. 1949) — испанский гитарист, певец, композитор, один из важнейших авторов каталонского движения «Новая песня»

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Mapa de Vilassar de Dalt

Муниципалитеты Барселоны